

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Примечания

Ссылки 
 
 

Сборная Албании по футболу
Футбол в Албании